«Лисистрата» — комедия древнегреческого комедиографа Аристофана, созданная около 411 г. до н. э.
 (897) Лисистрата — небольшой астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу S и входит в состав семейства Марии.